Церковь Сан-Джоббе () — католическая церковь в Венеции, в районе Каннареджо; освящена в честь святого Иова. Здание находится на одноимённой отдельной площади у Моста трёх арок на левом берегу канала Каннареджо. Это одна из пяти вотивных церквей, построенных в Венеции после вспышки чумы. Церковь также является одним из первых примеров архитектуры Возрождения в городе.

История 
В 1378 году на этом месте начал строиться приют с небольшим ораторием, посвящённым святому Иову. Строительство велось под началом Джованни Контарини на земле около его дома. Оно было закончено его дочерью Лючией при содействии ордена францисканцев. В середине XV века Бернардин Сиенский решил начать постройку храма. Его финансово поддержал Кристофоро Моро, под патронажем в 1450 году на месте оратория началось возведение нынешнего здания церкви в готическом стиле. Затем оно было приостановлено и было возобновлено лишь в 1470 году. Посвятив строительство церкви святому Бернардину, будущий дож хотел отблагодарить святого за то, что тот предсказал ему титул главы Венецианской республики. Уже будучи дожем, в 1471 году, за три месяца до своей смерти, Кристофоро пожертвовал на строительные работы 10 тысяч дукатов (он был похоронен в этой церкви). Сами работы были начаты под руководством Антонио Гамбелло, а в 1470-х было завершено при скульпторе и архитекторе Пьетро Ломбардо. Последний также занимался и внутренним убранством церкви, украсив сегодняшние арку алтаря и главный вход. В конце концов, в 1493 году церковь была освящена.

Церковь и монастырь были упразднены Наполеоном в 1810 году, двумя годами позже монастырь был разрушен.

Кампанила (колокольня) была воздвигнута между 1451 и 1464 годами. Она прошла реставрацию в 1903, 1905 и 1982 годах. Сейчас башня достигает высоты 46 метров и оборудована электромеханическими колоколами.

Описание 
В церкви находятся могилы Рене де Войер де Полми д’Аргензона, французского посла в Венеции, выполненная скульпторами из Франции Клодом Перро и Томасом Бланше. Запрестольные образа являют собой работы Антонио Виварини, Пьетро Ломбардо, Луки делла Роббиа, Марко Базаити, Париса Бордоне, а также «Поклонение пастухов» Джироламо Савольдо. Многие произведения Джованни Беллини и Карпаччо, украшавшие церковь, были перевезены в Академию, после того как Наполеон закрыл монастырь Сан-Джоббе.

Галерея

См. также 
 Список церквей Венеции

Примечания

Литература 
 Brusegan Marcello Le chiese di Venezia. — Newton Compton, 2008.

Ссылки 
 www.nauticlub11.com

Джоббе
Появились в XV веке
Здания и сооружения, заложенные в 1450 году
Здания и сооружения, построенные в 1493 году
Здания и сооружения Каннареджо